Trzęsienie ziemi w Wanie (1941)
 Trzęsienie ziemi w Wanie (2011)